Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Campanula erinus
 el nombre común de la planta Clinopodium acinos